

Persone
 Nori – antica e nobile famiglia fiorentina, estinta nel 1631
 Alice Nori (1993) – cestista italiana
 Claude Nori (1949) – fotografo francese
 Francesco Nori (1430-1478) – banchiere italiano
 Francesco Nori (1565-1631) – vescovo cattolico e letterato italiano
 Greig Nori (1962) – produttore discografico, chitarrista e cantante canadese
 Klébi Nori, propr. Klébi Maria Nori (1961) – cantautrice e scrittrice brasiliana
 Nori de' Nobili (1902-1968) – nome d'arte di Eleonora de' Nobili Augusti, pittrice e poeta italiana
 Paolo Nori (1963) – scrittore, traduttore e blogger italiano

Altro
 Alga Nori, nome comune della Neopyropia tenera – alga rossa della famiglia delle Bangiacee
 Cratere Nori – cratere sulla superficie di Callisto, uno dei satelliti di Giove
 Nori – personaggio del romanzo fantasy Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien
 Nori – varie specie di alghe del genere Porphyra
 Palazzo Nori – edificio storico di Firenze, conosciuto anche come Palazzo di Alberto di Zanobi